Stængel har flere betydninger:
 Stængel (plantedel) – et urteagtig skud, som bærer blade og rødder
 Kimstængel – den første stængel, som bærer kimbladene, udvikles efterhånden til den blivende stængel
 Jordstængel
 Stængelplanter – et underrige (Embryophyta) i planteriget, også kaldet "landplanter"